Beša – comune del distretto di Michalovce, nella regione di Košice  
Beša – comune del distretto di Levice, nella regione di Nitra

Pagine correlate 
 Besa